

Geografia 
 Abruzzi – altro nome dell'Abruzzo, regione italiana
 Abruzzi e Molise – regione italiana prevista inizialmente dalla Costituzione italiana ma non attuata

Persone 
 John Abruzzi – personaggio televisivo

Altro 
 Panoz Abruzzi – autovettura a produzione limitata, presentata nel 2011
 57º Battaglione "Abruzzi" – unità dell'esercito italiano